As tabelas a seguir fornecem informações gerais, bem como uma comparação de especificações técnicas para várias câmeras digitais Canon EOS.

Informação geral

Canon
Câmeras da Canon
Comparações
Fotografia digital